Setrillera de missa 
 Setrilleres: suport amb uns receptacles per als setrills de l'oli d'oliva i del vinagre
 Setrillera Marquina: suport amb uns receptacles per als setrills Marquina